Poisson scorpion est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de poissons piquants de la famille des Scorpaenidae, comme :
 des espèces du genre Scorpaenopsis ;
 des espèces du genre Pterois, notamment Pterois volitans, appelée aussi Rascasse volante ;
 Taenianotus tricanthus ou Poisson Scorpion Feuille
 etc.